Vive dividensodi tra Roma e New York.

Biografia
Studia pianoforte dall'età di 10 anni. In seguito passa agli studi di chitarra classica e moderna. Nel 1998 si diploma all'Università della Musica di Roma, specializzandosi in jazz. Partecipa a numerosi seminari sull'improvvisazione. Studia con: Massimo Moriconi, Giovanni Tommaso, Danilo Rea, Maurizio Giammarco, Rosario Giuliani, Fabrizio Sferra. È docente di chitarra.

Si occupa di filosofia della musica, come articolista e conferenziere (Università La Sapienza, trasmissioni televisive). Nel 2002 cura il libro sull'argomento L'esperienza musicale. Per una fenomenologia dei suoni - Collana i Libri di Montag, Manifestolibri 2002, cui hanno contribuito filosofi e musicisti da tutto il mondo.

Come musicista si esibisce in varie formazioni (jazz, pop, classica, bossa nova, soul e Rhythm and blues), suonando - tra gli altri - con Lilli Greco.

Come compositore collabora con artisti visivi e attori di teatro quali Mino Trafeli, Ilir Zefi, Stefano Tonelli, Luigi Mezzanotte e Carlo Ragone.

Ha collaborato - tra gli altri - con: Michael Rosen, Massimo Moriconi, Aldo Bassi, Luca Bulgarelli, Maurizio Giammarco, Paolo Ravaglia, Antonio Caggiano, Johnatan Kane, Sandro Deidda, Susanna Stivali, Umberto Fiorentino, Tassili Bond, Rhys Chatham, Glenn Branca, Slawomir Kurkiewicz, Radek Nowicki, Marcela Szurkalo, Pablo Moyano, Francesco Puglisi, Stefano Cantarano, Cristiano Lui, Massimo Fedeli, Riccardo Pellegrino, Cristal White, Renato Serio, Andy Gravish, Sandy Muller, Alessandra D'Andrea, Nicola Angelucci, Carlotta Proietti, Lorenzo Feliciati, Claudia Arvati, Michael Supnick, Massimo Davola, Andrea Avena, Fabrizio Cardosa.

Discografia 

• Luca Nostro, Back to next, con Alessandro Tomei, Emilio Merone, Fabio Penna, Mauro Colavecchi, 2000.

• Arcamusarithmica, Arcamusarithmica, Sandy Muller, Emilio Merone, Fabio Penna, 2004.

• Luca Nostro NYC Unser Quartet, Ulrich, feat. Donny McCaslin, Francois Moutin, Dan Weiss, Orkaan Music + Art Productions, Gema 2007.

• Emilio Merone/Luca Nostro SYS2 Quartet, Element, feat. Scott Colley and Antonio Sanchez, SLJC 2008.

• Francesco Pascarito  Jazz Amore, con Alessandro Contini, Elisabetta Antonini, Fabiana Conti, Primiano Di Biase, Ermanno Dodaro, Francesco Bonofiglio, Michael Supnick, Massimo Davola (Raitrade, 2009).

• Govinda Gari e Ananda Gari, Incipit, feat. Mark Turner, 2011.

Insegnamento 
 Percentomusica, diretta da Massimo Moriconi, dove insegna chitarra.

Collegamenti esterni